Albersdorf (Holstein) — município do distrito de Dithmarschen
 Albersdorf (Turíngia) — município do distrito de Saale-Holzland

Desambiguações de topônimos